Pulla kan syfta på: 

 Pulla Pictures – ett produktionsbolag
 Vitapulla – förvaringsplats av markörer i kortspelet vira
 Fingerpulla - en sexuell aktivitet